Wola Pawłowska peut désigner :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Wola Pawłowska, village du powiat de Ciechanów
 Wola Pawłowska, village du powiat de Lipsko